Aurum har flere specialiseringer:
 Aurum - hovedbetydning - på latin hedder guld aurum.
 Aurum (film)